

Chimica 
 VE – gas nervino

Codici 
 VE – codice HASC del comune di Veles (Macedonia del Nord)
 ve – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua venda
 VE – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Venezuela
 VE – codice ISO 3166-2:HU della contea di Veszprém (Ungheria)
 VE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Venezia (Italia)
 VE – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Ventspils (Lettonia)
 VE – designazione degli squadroni della US Navy per Evacuation Squadron

Informatica 
 .ve – dominio di primo livello del Venezuela

Mitologia 
 Vé – divinità della mitologia norrena

Altro 
 Ve – lettera dell'alfabeto cirillico
 Motore Nissan VE – motore della Nissan Motor